Dene (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Dene (volk), een inheems-Canadees volk